Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Górriz e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Jamie Morgan e Sandon Stolle 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Alfonso Mora (quarti di finale)
 Jonathan Canter /  Bruce Derlin (primo turno)

 Ģirts Dzelde /  Tomáš Anzari (quarti di finale)
 Johan Anderson /  Simon Youl (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1991